A matematikában Mersenne-prímeknek nevezzük a kettő-hatványnál eggyel kisebb, azaz a 2n ‒ 1 alakban felírható prímszámokat, ahol n szintén prímszám. A nevüket Marin Mersenne (1588–1648) francia szerzetes, matematikus, fizikus után kapták.

Matematikai alapok 

Például a 31 (prímszám) = 32 ‒ 1 = 25 ‒ 1, és 5 szintén prím, ezért a 31 egy Mersenne-prím; hasonlóan, 7 = 8 ‒ 1 = 23 ‒ 1. Másrészt 2047 = 2048 ‒ 1 = 211 ‒ 1, nem Mersenne-prím, mivel bár a 11 prímszám, a 2047 nem az (osztható 89-cel és 23-mal). 1952-től a legnagyobb ismert prímszám Mersenne-prím, kivéve az 1989–1992 közötti időszakot.

A Mersenne-prím definíciójában a kikötés, hogy n szükségképpen prím, elhagyható, ugyanis minden összetett n esetén elemi módon felbontható:

Általánosabban, a Mersenne-számok (nem feltétlenül prímek, de lehetnek azok is) olyan természetes számok, amelyek eggyel kisebbek egy kettő-hatványnál, tehát Mn = 2n − 1. (A legtöbb forrás a Mersenne-számoknál is megköveteli, hogy az n prímszám legyen.)

A Mersenne-prímek listája

Jegyzetek

Források 
http://www.mersenne.org/

Számelmélet
Prímszámok